Martin I. ist der Titel folgender Personen:

 Martin I. (Papst)  (~600–655), Papst 
 Martin I. (Aragón) (1356–1410), König von Aragonien (1396–1410) 
 Martin I. (Sizilien) (1376–1409), König von Sizilien (1392–1409)